13-й чемпионат России по футболу проводился с 12 марта по 12 ноября 2004 года. Чемпионом стал «Локомотив» (Москва), чемпион среди дублирующих составов — «Москва».

Факты истории 
 Второй раз в своей истории чемпионом страны стал московский «Локомотив», и во второй раз за последние три года.
 По итогам сезона высшую лигу покинули «Кубань», «Ротор». На их место пришли «Терек» и «Томь».
 «Сатурн-REN TV» спустя два года вернулся к прежнему названию «Сатурн».
 «Спартак-Алания» снова стал называться «Аланией».
 «Торпедо-Металлург» сменил название на ФК «Москва» с 19 мая (после 13-го тура).

Клубы-участники

Составы команд

Турнирная таблица 

* «Ротор» в начале 2005 года был лишён профессионального статуса и в Первом дивизионе 2005 участия не принял.

Чемпионская гонка

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Лучшие бомбардиры

Список «33 лучших»

Вратари 
 1. Вячеслав Малафеев («Зенит»); 2. Сергей Овчинников («Локомотив» М); 3. Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники 
 Правые: 1. Вадим Евсеев («Локомотив» М); 2.  Чиди Одиа (ЦСКА); 3. Александр Анюков («Крылья Советов»).
 Правые центральные: 1. Сергей Игнашевич (ЦСКА); 2. Алексей Бугаев («Торпедо»); 3.  Малхаз Асатиани («Локомотив» М).
 Левые центральные: 1.  Дейвидас Шемберас (ЦСКА); 2.  Андрей Степанов («Торпедо»); 3. Геннадий Нижегородов («Локомотив» М).
 Левые: 1. Дмитрий Сенников («Локомотив» М); 2. Алексей Березуцкий (ЦСКА); 3.  Павел Мареш («Зенит»).

Полузащитники 
 Опорные полузащитники: 1.  Владимир Маминов («Локомотив» М); 2.  Франциско Лима («Локомотив» М); 3.  Элвер Рахимич (ЦСКА).
 Правые: 1. Владимир Быстров («Зенит»); 2. Марат Измайлов («Локомотив» М); 3. Денис Бояринцев («Рубин»).
 Центральные: 1. Дмитрий Лоськов («Локомотив» М); 2.  Иржи Ярошик (ЦСКА); 3. Игорь Семшов («Торпедо»).
 Левые: 1. Андрей Каряка («Крылья Советов»); 2. Юрий Жирков (ЦСКА); 3. Дмитрий Хохлов («Локомотив» М).

Нападающие 
 Правые: 1. Дмитрий Сычёв («Локомотив» М); 2. Андрей Аршавин («Зенит»); 3. Игорь Лебеденко («Торпедо»).
 Левые: 1. Александр Кержаков («Зенит»); 2.  Ивица Олич (ЦСКА); 3. Александр Панов («Торпедо»).

Представители премьер-лиги на чемпионате Европы 2004 в Португалии

Призы

Статистика 
Сыграно матчей — 240. 171 игра завершилась победой одной из команд. в том числе хозяева выиграли 100 матчей (58,48 % от общего количества побед), гости одержали 71 победу. Волевых побед (побед, достигнутых после пропущенного первого гола в свои ворота) — 36 (21,05 % от общего количества побед). Вничью было сыграно 69 матчей (28,75 % от общего количества игр), в том числе с нулевым счетом — 23 (9,58 % от общего количества игр).

Забито 598 мячей, средняя результативность составила 2,49 гола в среднем за матч. С пенальти было забито 55 мячей (9,20 % от общего количества голов). На своём поле было забито 325 мячей (54,35 % от общего количества голов), в гостях — 273 (45,65 % от общего количества голов).

Назначено 69 пенальти, не реализовано из них 14 (25,45 % от общего количества пенальти). Показано 908 жёлтых карточек (3,78 в среднем за матч), из них 616 за грубую игру (67,84 % от общего количества ЖК), 226 за неспортивное поведение (24,89 % от общего количества ЖК), 57 за прочие нарушения (6,28 % от общего количества ЖК). Показано 45 красных карточек (0,19 в среднем за матч), из них 23 за вторую жёлтую (51,11 % от общего количества КК), 18 за грубую игру (40,0 % от общего количества КК), 6 за фол последней надежды (13,33 % от общего количества КК) и 2 за недисциплинированное поведение (4,44 % от общего количества КК).

Источник: РФПЛ.org</small>

Посещаемость матчей 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 30 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 15 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 15 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили — 2 762 650 человек (в среднем 11 511 зрителей на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Турнир дублёров РФПЛ

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

2004
Россия
Чемпионат России по футболу 2004